Фирдовси Гаминалы оглы Умудов () — азербайджанский тренер по вольной борьбе, старший тренер мужской сборной Азербайджана по вольной борьбе, заслуженный тренер Азербайджана, мастер спорта международного класса, член ассоциации тренеров FILA и Спортивно-олимпийского центра «Серхедчи» («Пограничник»), Заместитель начальника Спортивного центра «Серхедчи», глава спортивного отделения «Серхедчи», президент Профессионального спортивного клуба «Серхедчи», полковник Государственной пограничной службы, участник Отечественной войны в Карабахе, мастер спорта, заслуженный тренер Азербайджана, Член Национального олимпийского комитета.

Биография 
Фирдовси Умудов родился 5 января 1977 года в селе Асланбейли Газахского района Азербайджана. Фирдовси Умудов с отличием окончил среднюю школу N1 Газахского района. Наряду с успешной учебой, он также активно занимался вольной борьбой. Еще будучи школьником, он достиг больших успехов в спорте. Далее окончил факультет права Нахчыванского университета. Выпускник Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.

В 1993-2004-х годах Фирдовси Умудов входил в различные национальные сборные Азербайджана по вольной борьбе. Неоднократно становился чемпионом Азербайджана среди юношей, молодежи и взрослых. Победитель международных турниров. Призер молодежного первенства Европы и чемпионата мира среди студентов. Обладатель Кубка мира. В 1990 году Умудов начал заниматься вольной борьбой в Казахской районной спортивной школе. Становился победителем первенства республики по вольной борьбе, проходившей в городе Гянджа. В 2008 году стал занимать должность старшего тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе. В 2009 году был удостоен звания лучшего тренера года в Азербайджане. Всего Умудов удостаивался этого звания трижды.

Карьера 
 2005 – тренер национальной сборной Азербайджана по вольной борьбе.
 2007-2008 – главный тренер юношеской сборной Азербайджана.
 2008-2016 – старший тренер национальной сборной Азербайджана.
 2016-2018 – главный тренер национальной сборной Азербайджана.

11 января 2018 года, являясь главным тренером национальной команды, назначается также на пост первого вице-президента Федерации борьбы Азербайджана. Занимал пост вице-президента до 2020 года. В 2008 году в Алматы (Казахстан) успешно окончил Высшие тренерские курсы Международной федерации борьбы. В 2009, 2012 и 2015 годах признавался лучшим тренером Азербайджана среди всех видов спорта. В 2012 году Фирдовси Умудов стал первым азербайджанцем, который был признан лучшим тренером мира в борьбе. В 2012 году сборная Азербайджана по вольной борьбе взяла на Олимпийских играх в Лондоне 2 золотые медали и одну бронзовую, а на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро — 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На проходивших в 2015 году в Баку I Европейских играх вольные борцы Азербайджана взяли 2 золотые и 4 бронзовые награды.

В 2012 году за высокие достижения на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне, а также за заслуги в развитии азербайджанского спорта Фирдовси Умудов был награждён орденом «Славы». В этом же году Всемирным объединением борьбы был назван лучшим тренером мира. В 2015 году за заслуги в развитии азербайджанского спорта Умудов был награждён «Почётным дипломом президента Азербайджанской Республики». В 2016 году за высокие достижения на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также за заслуги в развитии азербайджанского спорта Умудов указом президента Азербайджана был награждён медалью «Прогресс».

В 2015 году Умудову было присвоено звание полковник-лейтенанта Пограничных войск Азербайджанской Республики. В ноябре 2016 года после того, как главный тренер сборной Сайпулла Абсаидов был назначен на должность старшего тренера молодежной сборной Азербайджана по вольной борьбе, Умудов стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе.

Государственная пограничная служба 

С 2002 года сотрудник Госпогранслужбы. В 2015 году за заслуги и деятельность получил звание полковник-лейтенанта.7 июня 2017 года награжден медалью «За заслуги в области военного сотрудничества». В 2022 году получил звание полковника Госпогранслужбы. Как и другие пограничники, Фирдовси Умудов в ходе 44-дневной Отечественной войны успешно выполнял задания на переднем фронте и в тылу.

Награды 
За большие успехи и достижения в области спорта в 2012 году распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева награжден орденом «Шохрет». В 2015 году Фирдовси Умудову вручен Почетный диплом президента Азербайджанской Республики, в 2016 году – медаль «Терегги».

Примечания 

Заслуженные тренеры Азербайджана
Борцы Азербайджана
Борцы СССР